Звіри́нецька ву́лиця — назва вулиці у деяких населених пунктах різних країн.

Звіринецька вулиця — вулиця в місті Київ.

Звіринецька вулиця — вулиця в місті Москва.

Звіринецька вулиця — вулиця в місті Ополе.

Вулиці